Demeter István (1914–1977), pap, költő és festő
 Demeter István, birkózó
 Demeter István, producer
 Demeter István, vegyész
 Demeter István, hosszútávfutó atléta
 Demeter István (1929–2013), fizikus